

Armi da fuoco ed attrezzature militari 
 Browning M2 – una mitragliatrice pesante della Browning Arms Company in uso fin dagli anni venti
  – un sottomarino
 M2 Light Tank – carro armato leggero statunitense
 M2 Medium Tank – carro armato medio statunitense
 M2 Half-track – veicolo semicingolato della seconda guerra mondiale
 M2 – trattore d'artiglieria statunitense della seconda guerra mondiale, usato principalmente dall'United States Army Air Forces per il supporto a terra degli aerei
 M2/M3 Bradley – veicolo corazzato da combattimento statunitense
 M2 (mina) – una mina terrestre della seconda guerra mondiale
 Selectable Light-weight Attack Munition o (M2/M3/M4 SLAM) – una mina terrestre
 M2 – mortaio statunitense
 M2 (missile) – SLBM francese
 M2 Carbine – carabina automatica, versione della carabina M1
 M2 (lanciafiamme) – Lanciafiamme statunitense della seconda guerra mondiale e dopo

Astronomia 
 M2 – oggetto del Catalogo di Messier 
 M2 – sottoclasse della classificazione stellare

Codici 
 M2 – codice vettore IATA di Mahfooz Aviation

Economia 
 M2 – uno degli aggregati monetari

Informatica 
 M2 – comando Hayes del modem
 M2 (Opera Mail) – è il nome interno del client per le e-mail e le notizie sul browser Opera
 Panasonic M2 – una console per videogiochi
 Socket AM2 – un alloggiamento per l'unità centrale di elaborazione
 Modula-2 (M2) – linguaggio di programmazione
 Memory Stick M2 – scheda di memoria

Matematica 
 M2 – numero primo di Mersenne, 22 – 1 = 3

Medicina 
 M2 – leucemia mieloblastica differenziata, secondo la classificazione FAB (French-American-British)
 M2 (proteina) – un canale di ioni nella membrana cellulare del virus influenzale A
 British NVC community M2 – comunità di torbiere biologiche nel Regno Unito

Musica 
 M² – album discografico di Marcus Miller del 2001

Televisione
 M2 – canale televisivo europeo prodotto da MTV Networks, sostituito nel 2009 da MTV Rocks.

Trasporti

Linee metropolitane 
 M2 – linea della metropolitana di Milano
 M2 – ipotetica linea della metropolitana di Torino
 M2 – linea della metropolitana di Copenaghen
 M2 – linea della metropolitana di Bucarest
 M2 – linea della metropolitana di Istanbul

Strade e autostrade 
 M2 – autostrada britannica Rochester-Faversham
 M2 – autostrada nord-irlandese Belfast-Antrim
 M2 Hills Motorway – autostrada a Sydney, Australia
 M-2 (Michigan) – precedente designazione per una strada statale del Michigan
 M2 (Ungheria) – autostrada in Ungheria
 M2 (Pakistan) – autostrada in Pakistan
 M2 – strada federale russa
 M2 (Sudafrica) – autostrada senza pedaggio in Johannesburg
 M2 – strada bosniaca
 M2 – strada montenegrina
 M2 – strada kosovara

Automobili 
 M2 – autovettura prodotta dalla BMW

Altro 
 M2 – azienda giapponese di informatica
 m² – simbolo del metro quadrato
 Leica M2 – fotocamera della Leica
 M2 – simbolo di MxM